Армен Юрьевич Багдасаров (; род. 31 июля 1972 в Кировабаде, Азерб ССР) — известный узбекистанский дзюдоист и тренер по дзюдо. 2005-2016 Президент Федерации дзюдо Узбекистана. Легендарная заслуга Армен Багдасарова является в том, что он стал первым спортсменом в истории независимого Узбекистана, принесшим стране медаль летних Олимпийских игр.2007-2021 Спорт директор Международной Федерации Дзюдо(IJF).2021 избран Рефери директор Международной федерации дзюдо ( IJF),в 2017году присвоен 8 дан (DAN)

Биография 
В 1990-1992г. Победитель Первенств СССР среди молодёжи.В 1992 бронзовый призёр первенства Европы до 20 лет.В 1993-2001 годах Армен Багдасаров входил в состав национальной сборной Узбекистана по дзюдо. Пиком его спортивной карьеры стал 1996 год, когда он стал чемпионом Азии и выиграл серебряную медаль Олимпийских игр в Атланте. В 1998 году он также стал серебряным призёром Азиатских игр, а в 1999 году вновь победил на чемпионате Азии. К десятилетию независимости Узбекистана была выпущена серия марок, одна из которых посвящена спортивным достижениям Армена Багдасарова.

В 2001 году Армен Багдасаров завершил спортивную карьеру и сначала стал главным тренером сборной Узбекистана по дзюдо, а в 2005 возглавил национальную федерацию этого вида спорта Одновременно он является директором Республиканской школы высшего спортивного мастерства по спортивным единоборствам..С 2007 года избран Спортивным Директором Международной Федерации Дзюдо (IJF)
В 2021 году избран Рефери Директором Международной Федерации Дзюдо (IJF)

Тренерами Багдасарова Армена Юрьевича являлись заслуженный тренер Узбекистана Пятаев Владимир Евгеньевич и Мордухаев Исаак Ильич.

Награды и звания 
 Орден «Мехнат шухрати» (1996)
 Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан (2000)
 Заслуженный тренер Республики Узбекистан (2006)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Sportportal.uz (фото)

Дзюдоисты по алфавиту
Дзюдоисты Узбекистана
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Тренеры Узбекистана по дзюдо
Выпускники Узбекского государственного университета физической культуры и спорта